En succession er en ubrudt række.

 Arvefølge – hvor især tronfølge kan kaldes succession
 Succession (økologi) – den udvikling, som sker med plante- og dyresamfundene på et område i løbet af et vist antal år

Anvendes desuden i forbindelse med klimaforhold, der næsten umærkeligt glider over i hinanden.